Геннинг — фамилия:

 Геннинг, Александр Владимирович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8482; 26 ноября 1850.
 Геннинг, Иван Яковлевич (1758—1831) — российский медик и энтомолог немецкого происхождения; доктор медицины.
 Геннинг, Максим Матвеевич — капитан-лейтенант; Георгиевский кавалер; № 3598; 16 декабря 1821.
 Геннинг, Феодор Христианович (1796—?) — врач; доктор медицины.

См. также 
 Генинг
 Геннингс

Примечания